Autódromo José Carlos Pace, een racecircuit in São Paulo (Brazilië)
 Interlagos (wijk), een wijk in de stad São Paulo (Brazilië)
 Willys Interlagos, een auto geproduceerd in Brazilië tussen 1961 en 1966